Rammingen ist der Name folgender Orte:
 Rammingen (Württemberg), Gemeinde im Alb-Donau-Kreis, Baden-Württemberg
 Rammingen (Bayern), Gemeinde im Landkreis Unterallgäu, Bayern

Siehe auch:
 Pawel-Rammingen
 Ramming